Mužská čtyřhra Gazprom Hungarian Open 2017 probíhala ve druhé polovině dubna 2017. Do deblové soutěže budapešťského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o premiérový ročník hraný v areálu Nemzeti Edzés Központ na otevřených antukových dvorcích.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený americko-chorvatský pár Brian Baker a Nikola Mektić, který ve finále zdolal kolumbijské turnajové trojky Juana Sebastiána Cabala s Robertem Farahem po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali druhou společnou trofej, která pro oba představovala druhý deblový titul na okruhu ATP Tour. Oba vítězové se v následném vydání žebříčku ATP posunuli na kariérní maxima ve čtyřhře, když Bakerovi patřila 33. příčka a Mektićovi 47. pozice.

Nasazení párů 
  Oliver Marach /  Mate Pavić (čtvrtfinále)
  Treat Conrad Huey /  Max Mirnyj (semifinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (finále)
  Brian Baker /  Nikola Mektić (vítěz)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Tenisový turnaj mužů v Budapešti
ATP World Tour 2017